L’Institut Supérieur de l’Enseignement Privé de Polynésie Française (ISEPP) est un institut universitaire associé à l’Université Catholique de l’Ouest, située à Angers.

Le projet « ISEPP » 

L’Institut Supérieur de l’Enseignement Privé de Polynésie Française (ISEPP) est rattaché à la Direction de l’Enseignement Catholique de Polynésie (DEC) qui en garantit le caractère propre.

C'est un institut universitaire associé à l’Université Catholique de l’Ouest, située à Angers.

Créé en 1999, l’ISEPP s’est donné pour vocation initiale de former en priorité le personnel enseignant du privé, en ouvrant une licence de Sciences de l’éducation, puis un DEUG de Psychologie.

Fort de la réussite de cette expérience et devant les nombreuses demandes en formation universitaire, l’équipe de l’ISEPP a mis en place deux filières ouvertes à tout public : une licence d’Information et de Communication et une licence de Psychologie.

L’ISEPP reste spécialisé dans ces deux filières, mais poursuit en parallèle son travail de construction et de diffusion du savoir dans le domaine des sciences sociales et humaines. Depuis 2007, une licence en Sociologie et Ethnologie-anthropologie, une licence et un Master 2 en Sciences de l’éducation ont ainsi rejoint les autres formations. Pour la rentrée 2009, 3 DU professionnalisant LICAP (Langue et Interculturalité Asie-Pacifique) seront dispensés au sein de l’ISEPP.

L'ISEPP aujourd'hui  

Aujourd’hui, l’ISEPP poursuit son développement : l’un de ses chantiers à venir concerne la formation continue destinée à des cadres polynésiens, dans des domaines variés, mais toujours en lien avec les sciences humaines et les capacités locales d’emploi.

Avec ses 200 étudiants, ses équipements (amphithéâtre de 200 places, labos informatiques, bibliothèque universitaire) et fort de son équipe de 7 permanents académiques et de quelque 70 vacataires, l’ISEPP devient de fait un pôle de recherche qui a toute sa place en Polynésie. Des conférences mensuelles (assurées par des universitaires locaux, nationaux et internationaux), une équipe locale de recherche impliquée dans des thématiques visant à la résolution de problèmes humains et sociaux polynésiens, sont le fer de lance de cette politique de recherche.
Les principales orientations que l’équipe d’enseignants et le personnel technique cherchent à privilégier sont le travail d’équipe, le suivi personnalisé des étudiants, la responsabilisation progressive par rapport à leurs études et à leur insertion sociale, le lien entre l’exigence intellectuelle et la préparation professionnelle, l’ouverture sur une dimension planétaire, sans oublier la promotion d’un esprit de convivialité.

L’ISEPP se veut un centre d’enseignement supérieur tourné vers la transmission des savoirs, l’élaboration d’une pensée, dans une optique d’ouverture et de rigueur intellectuelles, au service du développement des hommes et des femmes de notre pays.

Les filières de l'ISEPP

Liens externes 
  Site officiel - en construction
  Conférences de l'ISEPP
  Diocèse de Papeete

Notes et références 

Établissement d'enseignement supérieur
Enseignement en Polynésie française
Enseignement privé en France